Localidades
Mombaça  — cidade no Quênia
Mombaça (Ceará) —  município brasileiro

Outros
Capim-mombaça — vegetal
1428 Mombasa — asteroide

Desambiguações de topônimos